Гейл () — англійське ім'я, прізвище та топонім.

Прізвище 

 Джордж Еллері Гейл (; 1868—1938) — американський астроном, член Національної АН США (1902).
 Дженніфер Гейл (; 1983) — канадська фристайлістка, спеціалістка в могулі, олімпійська чемпіонка (2006).
 Люсі Гейл (; 1989) — американська акторка кіно і телебачення, співачка.

Топоніми

Гейл (округ) () — назва округів
 Гейл — місто, штат Міссурі
 Гейл — місто, штат Вісконсин

Інші топоніми 
 Гейл (, 3595 м) — одна із вершин хребта Сентінел гірської системи Елсворт, 
 Гейл () — місячний метеоритний кратер, розташований у південній частині Місяця.
 Гейл () — метеоритний кратер на Марсі.

Антарктида

Інше 
 1024 Гейл (1024 Hale) — астероїд головного поясу, відкритий 2 грудня 1923 року.

Див. також 
Ґейл

Англійські імена
Англійські прізвища